Der Riesenslalom der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1952 wurde am 14. Februar im Skigebiet am Norefjell ausgetragen. 45 Athletinnen aus 15 Nationen nahmen teil.

Andrea Mead-Lawrence zeigte sich als beste Läuferin und wurde erste Olympiasiegerin in dieser Disziplin. Dagmar Rom beging viele Fehler, doch sie meisterte alle Situationen und gewann Silber. Borghild Niskin war eine Zeitlang im Glauben, Dritte zu sein, weil sie als solche vom Lautsprecher durchgegeben worden war. Bronze ging jedoch an die Deutsche Annemarie Buchner.

Daten 
Start: 710 m, Ziel: 375 m; 59 Tore

Höhendifferenz: 335 m, Streckenlänge: 1740 m

Ergebnis

Einzelnachweise 

Riesenslalom Frauen
Frauenskiwettbewerb